Pseudacraea gottbergi is een vlinder uit de onderfamilie Limenitidinae van de familie Nymphalidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1884 door Herman Dewitz. Dit taxon wordt ook wel als ondersoort van Pseudacraea kuenowi Dewitz, 1879 beschouwd.

Limenitidinae